Totenbach heißen folgende geographische Objekte:

 Totenbach (Andlau), rechter Zufluss der Andlau im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Totenbach (Hackenbach), linker Zufluss des Hackenbachs (rechter Oberlauf der Rinchnacher Ohe) vor Mitterbichel, Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Totenbach (Hengersberger Ohe), rechter Zufluss der Hengersberger Ohe bei Gödert, Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Totenbach (Hinterburgbach), an der Pleschaitz in den Niederen Tauern bei Katsch und Hinterburg, Steiermark
 Totenbach (Kollbach), linker Zufluss des Kollbachs (zur Donau) vor Kleintiefenbach, Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Totenbach (Perlesbach), rechter Oberlauf des Perlesbachs (zum Weißen Regen) bei Altlohberghütte, Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Totenbach, Oberlaufname bis nach der Totenbachmühle von Weil im Schönbuch des Seitenbachs (zur Aich in Waldenbuch), beide Orte im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Totenbach (Weißer Regen), linker Zufluss des Weißen Regens in Grafenwiesen, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Todtenbach
 Totenklinge